Pilargis evelinae är en ringmaskart som beskrevs av Léon-González 1991. Pilargis evelinae ingår i släktet Pilargis och familjen Pilargidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
evelinae